Ауэрсталь () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население составляет 1863 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 15,18 км². Официальный код — 3 08 04.

Фотографии

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фердинанд Фюрхаккер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 8 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии